Uno-X DARE Development Team er et norsk cykelhold, der fra 2021 cykler i UCI kontinental-klassen. Holdet blev etableret i 2018 og fungerer som et udviklingshold for .

Holdet

2023

2022

2021

Eksterne henvisninger

Cykelhold fra Norge
Etableret i 2018